Dialecto granadino puede referirse al:

Dialecto del árabe andalusí o hispánico propio del reino nazarí de Granada;
Dialecto del español propio de la provincia de Granada y sus alrededores, en el contexto general del español meridional.